

Населені пункти та їхні частини
 Шкляна — село в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Шкляна — село в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Шкляна — частина села Вельоґлови в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Шкляна — частина села Рупнюв у гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Шкляна — частина села Венжерув у гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки